La saison 2004-2005 du Mans Union Club 72 voit le club évoluer en championnat de France de football de Ligue 2, un an après la première saison de son histoire en Ligue 1. Le club dispute également la coupe de France et la Coupe de la Ligue.

L'équipe recrute notamment à l'intersaison un joueur japonais prometteur : Daisuke Matsui. Le club survole le championnat, au même titre que l'AS Nancy-Lorraine et l'ES Troyes AC et termine à 3 points seulement du titre de champion de L2 décroché par Nancy.

Le club termine avec la meilleure défense du championnat, menée notamment par le charismatique capitaine Laurent Bonnart et le prometteur Yohann Pelé. Le Mans ne perd aucun de ses derbys Anjou-Maine avec notamment deux retentissantes victoire 3-0 à domicile contre Angers et Laval.

Transferts

Effectif

Saison

Ligue 1

Coupe de la Ligue

Coupe de France

Notes et références 

Le Mans
Saison du Mans FC
Le Mans